Площадь Республики (, Анрапетуцян Храпарак) — станция Ереванского метрополитена. Расположена между станциями «Еритасардакан» и «Зоравар Андраник». До 1992 носила название «Ленини Храпарак» ()

История 
Станция была открыта 26 декабря 1981 года на действующем участке между станциями «Еритасардакан» и «Давид Сасунский». Названа в честь главной площади Еревана - Площади Республики, которая вместе со станцией до 1992 года носила имя Ленина.

Станция была спроектирована двумя архитекторами: Джимом Торосяном и Мкртичем Минасяном. Их проект в 1983 был удостоен государственной премии Армянской ССР.

Расположение 
Станция расположена в центре Еревана, в районе Кентрон (дословно - «центр»), у национальной галереи и сквера Хачкаров. В пешей доступности от станции расположена одноименная площадь. Выходы со станции выходят на улицу Налбандяна и Арама.

Ссылки 
 "Ханрапетутиан храпарак" на новом "Мире метро"
 Материал о станции на сайте "Мир метро"

Станции Ереванского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1981 году